Жент (), коспа́ () или йент () — национальное казахское блюдо, региональное блюдо у башкир, проживающих в бассейне реки Сакмары.

Жент является казахским национальным праздничным блюдом, изготавливаемым из пшенной крупы (жареной), с добавлением сушёного толчёного творога, топлёного масла, сахара, мёда, изюма, орехов и других ингредиентов. Жент обычно подаётся к чаю. Его готовят после рождения ребёнка, по случаю шілде той (празднование рождения ребёнка), бесік той (празднование первого укладывания ребёнка в колыбель) и қырқынан шығару (празднование сорока дней после рождения ребёнка).

Башкиры, проживающие в бассейне реки Сакмары в Оренбургской области называют «жент» или «йент» блюдо из сушёного красного творога ( — творожная масса красноватого оттенка, получаемая из закисшего или заквашенного коровьего/козьего молока путём кипячения до полного выпаривания влаги) с добавлением масла, сахара, толокна или сушёной черёмухи. Башкиры в других регионах называют это блюдо «ажикей» (, у казахов — ежегей).

Жент у казахов приготавливают следующим образом: в ведро жареного пшена () добавляют килограмм сахара и 3-4 килограмма сливочного или топлёного масла, затем размешивают получившуюся массу и подают к столу. Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы был распространён такой метод приготовления жента: апорт смешивали в ступке с просом или кукурузным зерном и толокли до тех пор, пока мякоть апорта не пропитывала толчёное зерно. Получившуюся массу сушили и разрезали на куски.

Примечания

Литература 
 

Казахская кухня
Десерты
Башкирская кухня